«Обитель зла» — серия фильмов ужасов (см. также Resident Evil):
 «Обитель зла» — первый фильм серии.
 «Обитель зла 2: Апокалипсис» — второй фильм.
 «Обитель зла 3» — третий фильм.
 «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» — четвёртый фильм.
 «Обитель зла: Возмездие» — пятый фильм.
 «Обитель зла: Последняя глава» — шестой фильм.
 «Обитель зла: Раккун-Сити» (2021) — фильм-перезапуск серии.

 «Обитель зла» — телесериал, который вышел на платформе Netflix в июле 2022 года.
 «Обитель зла: Вырождение» — первый полнометражный анимационный CG-фильм.
 «Обитель зла: Проклятие» — второй полнометражный анимационный CG-фильм.
 «Обитель зла: Вендетта» — третий полнометражный анимационный CG-фильм.